Рекуновка — название населённых пунктов:

 Рекуновка — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
 Рекуновка — село в Новосанжарском районе Полтавской области Украины.